Kroatisch zaalvoetbalteam (mannen)
 Kroatisch zaalvoetbalteam (vrouwen)